Tenisový turnaj ATP LA Tennis Open 2009 se konal ve dnech 27. července – 2. srpna v americkém Los Angeles venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 700,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
LA Tennis Open
Sport v Los Angeles
Události v Los Angeles
Tenis v USA v roce 2009